

Patronymes 
Gouliaïev, Gouliaev (masculin ; ) ou Gouliaïeva, Gouliaeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Gouliaev (1908-1998), compositeur russe d'études d'échecs
 Elena Gouliaïeva (1964-), athlète russe spécialiste du saut en hauteur
 Nikolaï Gouliaïev (1966), patineur de vitesse russe
 Vladimir Gouliaev (1924-1997), acteur soviétique, puis russe

Patronyme russe